Tamburini ist der Familienname folgender Personen:

 Marco Tamburini (1959–2015), italienischer Jazztrompeter und Komponist
 Massimo Tamburini (1943–2014), ein italienischer Konstrukteur
 Michelangelo Tamburini (1648–1730), italienischer Generaloberer der Gesellschaft Jesu
 Stefano Tamburini (1955–1986), italienischer Comicautor und -zeichner

Tamburini steht für:

 MV Agusta F4 Tamburini, ein Motorrad des Herstellers MV Agusta
 Tamburini (Orgelbauer), italienische Orgelbauwerkstatt (1893–1996)

Siehe auch:
 Tamburin, eine Schlagtrommel
 Tamburrino